Конституционный референдум прошёл в Армении 27 ноября 2005 года. На референдум был вынесен вопрос об изменениях к Конституции Армении, поддержанных международным сообществом. Официально была высокая явка и подавляющее большинство выступило за изменения. Однако оппозиция и наблюдатели за выборами заявили, что были допущены серьёзные нарушения при проведении референдума.

Референдум был прозван «референдумом призраков» со стороны оппозиции.

Фон 
В рамках приверженность Армении о вступлении в Совет Европы в 2001 году изменения в Конституции 1995 года в Армении были необходимы. Более ранняя попытка изменения была безуспешной на референдуме в 2003 году. Первые проекты новой конституции подвергнуты критике со стороны Венецианской комиссии Совета Европы, но были внесены поправки в сентябре 2005 года для рассмотрения их возражений. Новая Конституция была принята Национальным Собранием Армении единогласно после того, как оппозиционные партии бойкотировали голосование.

Изменения в Конституцию передавали полномочия от президента Национальному собранию, премьер-министру и другим министрам. Поправка О независимости судебной власти. Исправленная Конституция была призвана внедрить больше уважения к правам человека и позволить армянам, живущим за границей, получить гражданство Армении, став гражданином более чем одной страны. Другие изменения, которые могли бы дать Президенту иммунитет от судебного преследования за большинство преступлений, находясь в должности, исключить требование о проведении референдума об изменении границ и сделать главу мэрии Еревана избираемым. Большинство изменений в Конституцию вступили в силу после следующих парламентских выборов в 2007 году.

Кампании 
Для того, чтобы референдум прошёл успешно, большинство из тех, кто голосовал пришлось поддержать изменения и сторонников должно было быть не менее трети 2,3 миллиона зарегистрированных избирателей Армении. Это требование трети избирателей голосовать стало самой большой проблемой в ходе референдума. Результаты опросов общественного мнения в Ереване в июле и сентябре показали, что будет низкая явка.

Коалиция из 17 оппозиционных партий выступили против изменений в Конституции. Они были против некоторых конкретные изменений, таких как предоставление президенту иммунитета. Их позиция заключалась в том, что президент Роберт Кочарян пришел к власти путем фальсификации выборов. Оппозиция призвала избирателей бойкотировать голосование, принять участие в акциях гражданского неповиновения и пыталась использовать революцию роз в Грузии в качестве примера.

Правительство агитировало за Конституцию и попытался раздать копии проекта Конституции для каждой семьи в Армении в течение нескольких недель перед референдумом. Они уверенно предсказывали успех, и президент Кочарян обещал уважать результаты референдума.

В Европейском Союзе, США и Совет Европы поддержали предложенные изменения в Конституцию. США заявили, что изменения будут способствовать укреплению институтов в Армении.

Несколько международных наблюдателей за выборами наблюдали за референдумом, только 12 приехало из Совета Европы. Местная группа, «Выбор за вами», смогла организовать около 2000 армян, чтобы контролировать ход референдума.

День выборов 
Официальные результаты показали явку более 65 % избирателей с подавляющим большинством проголосовавших За, намного выше требуемого уровня. Этот уровень явки был одним из самых высоких в Армении в постсоветской истории.

Оппозиция заявила, что много было массовых вбросов бюллетеней и что в реальности явка составляла от 16 до 21 % избирателей. Наблюдатели от Совета Европы сообщили, что в ходе референдума были серьёзные нарушения и заявили, что официальная явка не соответствуют действительности. Однако они верили, что необходимый 33 % явка уровень был, вероятно, встречались.  Госдепартамент призвал правительство расследовать нарушения в ходе референдума, в то время как Европейский Союз выразил озабоченность. Тем не менее, поддерживает протесты оппозиции призывали.

Президент Кочарян охарактеризовал результат, как «великую победу в деле укрепления демократии и становления гражданского общества в Армении». Правящие политические партий в Армении также охарактеризовал референдум как успешный и сказали, что никаких проблем с референдумом не повлияла бы на результат. Некоторые сторонники и члены правительства выразили озабоченность, в том числе, Грануш Харатян, председатель Департамента национальных меньшинств и религиозных дел и Алвард Петросян, депутат от правящей партии «Дашнакцутюн».

Результаты

После референдума 
Оппозиция провела ряд митингов в течение двух недель после проведения референдума, но не привлекла большое количество людей, подтверждающих в значительной степени индифферентные чувства значительной части населения. Первый митинг на 28 ноября привлек пяти до десяти тысяч человек, но в течение ближайших двух недель митинги окончились.

Примечания

Ссылки

2005 год в Армении
Референдумы 2005 года
Конституционные референдумы в Армении